Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Pejaten (Kediri), een plaats in het regentschap Tabanan van de provincie Bali
 Pejaten (Kramatwatu), een plaats in het regentschap Serang van de provincie Banten, Java
 Pejaten (Bondowoso), een plaats in het regentschap Bondowoso van de provincie Oost-Java
 Pejaten (Cibuaya), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java